Рељинци су насеље у Србији у општини Горњи Милановац у Моравичком округу. Према попису из 2011. било је 197 становника. Удаљено је 19 км од Горњег Милановца Ибарском магистралом у правцу ка Београду. Налази се на северним падинама планине Рудник, на надморској висини од 240 до 410 м и на површини од 740 ха.

Село припада општини, школи и парохији цркве Светог архангела Гаврила у Заграђу. Сеоска слава је други дан Тројица.

Овде се налазе Стари надгробни споменици у Рељинцима (општина Горњи Милановац).

Историја 
Ово село је у средњовековној Србији добило име по властелину Хрељи чије је било власништво. Пред турском најездом становници села су се иселили, осим три породице које и данас живе у селу. У 18. веку село су населили досељеници из Старог Влаха, Лесковца и Качера.

У ратовима у периоду од 1912. до 1918. године село је дало 86 ратника. Погинуло их је 31 а 55 је преживело.

Галерија

Демографија 
У насељу Рељинци живи 204 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 46,2 година (42,5 код мушкараца и 50,3 код жена). У насељу има 85 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,87.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Горњем Милановцу
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији